Okręty US Navy o nazwie USS "Oxford":
 Pierwszy "Oxford" (APA-189) był okrętem zaopatrzeniowym typu Haskell. Był w służbie w latach 1944-1946.
 Drugi "Oxford" (AGTR-1) był okrętem szpiegowsko-badawczym, będącym w służbie US Navy w latach 1961-1969.

Oxford